Bethel (česky Bét-el) může být:

 Bethel (Aljaška)
 Bethel (Kalifornie)
 Bethel (Connecticut)
 Bethel (Delaware)
 Bethel (Maine)
 Bethel (Minnesota)
 Bethel (Missouri)
 Bethel (New York)
 Bethel (Severní Karolína)
 Bethel (Ohio)
 Bethel (Vermont)
 Bethel (Wisconsin)

Související
 Bejt El – město v Izraeli
 Bét-el – biblické místo
 Bétel – modlitebna v Česku